Miejscowości w Polsce
 Trzecia Kolonia – część wsi Żurada w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Trzecia Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część wsi Łobzów w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom